Городе́цький — прізвище польського походження.

 Лешек Дезидерій Владислав Городецький (1863-1930) — український та польський архітектор, підприємець, меценат, поляк за походженням
 Городецький Герасим Мойсейович — інженер, професор, декан КПІ
 Городецький Євген-Ігор Теодорович — український науковець, педагог. Доктор технічних наук, професор (1991). 
 Городецький Марко Михайлович — Головний інфекціоніст Міністерства оборони України (1991—2009 роки), професор, Заслужений лікар України.
 Городецький Михайло Маркович — лікар-педіатр. Засновник і перший директор Ворзельського Будинку дитини, батько Марка Михайловича Городецького.
 Городецький Митрофан Іванович — російський літератор.
 Городецький Олексій Опанасович — український радянський біофізик, рентгенолог і радіолог, член-кореспондент АН УРСР.
 Городецький Сергій Митрофанович — російський поет.
 Городецький Юхим Наумович (1907—1993) — український радянський історик та історіограф, доктор історичних наук.

Городецький — селище, Городецький район, Нижньогородська область
 Городецький — селище, Кулундинський район, Алтайський край

Польські прізвища